

Pessoas 
 Daniel Guérin
 Robert Guérin
 Gilles Guérin
 Camille Guérin
 Fontaine-Guérin
 Gournay-le-Guérin
 Pierre-Narcisse Guérin
 Maurice de Guérin
 Luís Martin e Zélia Guérin

Localidades 
 Guérin (Lot-et-Garonne)

Desambiguação